

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10
 Pod Kościołem – część wsi Krzyżanowice w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Pod Kościołem – część wsi Lipnica Murowana w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Lipnica Murowana
 Pod Kościołem – część wsi Maniowy w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Czorsztyn
 Pod Kościołem – część wsi Bolesław w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Bolesław
 Pod Kościołem – część wsi Leńcze w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Kalwaria Zebrzydowska
 Pod Kościołem – część wsi Laszki w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Laszki
 Pod Kościołem – część wsi Borki Nizińskie w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Tuszów Narodowy
 Pod Kościołem – część wsi Radomyśl nad Sanem w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Radomyśl nad Sanem
 Pod Kościołem – część wsi Mokrsko Dolne w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sobków
 Pod Kościołem – część wsi Kluczewsko w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowski, w gminie Kluczewsko

Zobacz też 
 Za Kościołem